Marie Chaix (1942-), écrivaine française ;
 Marie Chaix (1886-1955), militante communiste française.